Farornas ö kan syfta på:

 Farornas ö (1920) – en amerikansk film från 1920, originaltitel Terror Island
 Farornas ö (1930) – en svensk film från 1930
 Farornas ö (1939) – en amerikansk film från 1939, originaltitel Mr. Moto in Danger Island : Danger Island
 Farornas ö (bok) – en amerikansk barn- och ungdomsroman från 1984 av Theodore Taylor, originaltitel Sweet Friday Island